Zeta je lahko:
 Zeta (črka), šesta grške abecede: Ζ ζ
 Zeta (okrajšava Z), predpona v mednarodnem sistemu enot, ki označuje desetiško potenco 1021.
 Zeta, reka v Črni gori, dolga 89 km.
 Zeta (kronska dežela), kronska dežela Kraljevine Srbije
 Zeta (država), ime srednjeveške države, približno na ozemlju današnje Črne gore.
 Zeta (cigareta), znamka cigaret.